Комета головного пояса — нещодавно визнана група об'єктів в Сонячній системі, які обертаються навколо Сонця всередині основного пояса астероїдів і показали кометоподібну активність протягом деякої частини їх орбіти.

Перший астероїд, у якого виявили пиловий хвіст – 7968 Elst Pazarro(133Р). Цей астероїд проявляє активність кожні 5.6 років підходячи до перигелію.

Активність комет 

Комети головного поясу можна виявити тільки при кометній активності, яка виражається в виявленні в них кометного пилового або газового хвоста. Кометна активність найчастіше проявляється при проходженні комети поблизу перигелію і може тривати від одного до кількох місяців, при тому, що оберт навколо Сонця такої комети триває приблизно 5–6 років.

Список

Джерела 
 List of Jupiter-Family and Halley-Family Comets 
 JPL Small-Body Database Browser 

Комети
Головний пояс астероїдів